Liebeszauber kann bedeuten:

 Liebeszauber, magische Vorstellung
 Liebeszauber (1971), deutscher Film von Eberhard Schäfer (Regisseur)
 Liebeszauber (1986), spanischer Film von Carlos Saura
 Liebeszauber (Franz von Gaudy), Erzählung von Franz von Gaudy
 Liebeszauber (Ludwig Tieck), Erzählung des Romantikers Ludwig Tieck
 Philtrum, Mulde zwischen dem Nasenende und der Oberlippe
 ein Lied von Subway to Sally
 eine Sage vom Alplersee